Barrblomflugor (Eriozona) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ignaz Rudolph Schiner 1860. Barrblomflugor ingår i familjen blomflugor.

Arter
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blomflugor